Registermarke bezeichnet: 
 Marke (Recht), sofern diese durch Registrierung entstanden ist
 Passer (Druck), eine Markierung zur Kontrolle von Mehrfarbendruck